Heckenbach steht für:

 Heckenbach, Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler (Rheinland-Pfalz)

 Heckenbach (Ilm), linker Zufluss der Ilm (zur Abens) vor Volkersdorf, Gemeinde Jetzendorf, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Heckenbach (Kochelsee), Zufluss des Kochelsees im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Heckenbach (Sieg), Oberlauf des Eisernbachs (zur Sieg) bis nach Eisern, Stadt Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen 

Heckenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Jörg Heckenbach (* 1974), deutscher American-Football-Spieler
 Josef Heckenbach (1887–um 1914), deutscher Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Heckbach
 Heckelbach
 Heckenmühlbach